Petre este un nume de familie românesc. El a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:

 Adrian Petre (n. 1998), fotbalist român
 Ciprian Petre (n. 1980), fotbalist român
 Cristian Petre (n. 1979), rugbist român
 Daniel-Silvian Petre (n. 1968), poet, prozator, publicist și muzician român
 Dorotheea Petre (n. 1981), actriță română 
 Esthera Petre (n. 1990), atletă română
 Florentin Petre (n. 1976), fotbalist român
 Francis Petre (1847-1918), arhitect neozeelandez
 Maria Petre (n. 1951), politician român
 Mihai Petre (n. 1979), dansator român
 Ovidiu Petre (n. 1982), fotbalist român
 Patrick Petre (n. 1997), fotbalist român
 Petrică Petre (n. 1954), deputat român
 Tinel Petre (n. 1974), fotbalist român
 Zoe Petre (1940-2017), istoric, publicist și om politic român

Familii 
Familia Petre, o familie nobiliară din Anglia.

Nume de familie românești